Henryk Chojnacki (chemik)
 Henryk Chojnacki (lekkoatleta)